Озмидов — фамилия. Известные носители:

 Озмидов, Максим Николаевич (1879—1952) — рижский архитектор, инженер.
 Озмидов, Михаил Павлович (1936—1897) — редактор-издатель газеты «Новороссийский Телеграф».
 Озмидов, Ростислав Всеволодович (1928—1998) — учёный-океанолог, член-корреспондент РАН.

 Озмидова, Зинаида Константиновна (1851—1899) — журналистка, прозаик, драматург.